Bassma Kodmani (1958-2023), politologue syrienne
 Hala Kodmani, journaliste franco-syrienne

Patronyme arabe